Asunta de Austria (; Viena, 10 de agosto de 1902-San Antonio, 24 de enero de 1993) fue la hija menor del archiduque Leopoldo Salvador de Austria y de la infanta Blanca de Borbón. Era miembro  de la rama toscana de la Casa de Habsburgo, una archiduquesa de Austria y princesa de Toscana por nacimiento. Nacida y criada en los últimos años del Imperio austrohúngaro, Asunta vivió en el exilio en Barcelona, España, después de la caída de la monarquía Habsburgo.  Entró a la vida religiosa en un convento en Barcelona, pero debió abandonarlo en 1936 debido a los conflictos durante la guerra civil española. En 1939, se casó con Joseph Hopfinger, un doctor polaco. En 1942, la pareja emigró a los Estados Unidos. Asunta y su marido tuvieron dos hijas, pero se divorciaron en 1950. Ella se mudó a San Antonio, Texas, donde tuvo varios trabajos, viviendo en el anonimato hasta su muerte.

Primeros años 
Asunta de Austria nació el 10 de agosto de 1902 en Viena, Austria. Era la octava de los diez hijos del archiduque  Leopoldo Salvador de Austria (1863-1931) y de su esposa, la infanta Blanca de Borbón (1868-1949). Fue bautizada con los nombres Asunta Alicia Fernandina Blanca Leopoldina Margarita Beatriz Rafaela Micaela Filomena.

Asunta creció durante el último periodo de la monarquía Habsburgo. Fue criada junto a sus numerosos hermanos y las hermanas en las distintas propiedades que poseían sus padres, donde llevaron una vida cómoda y privilegiada. Su residencia principal era el Palacio Toscana, en el distrito de Wieden, en Viena, con el Castillo de Wilhelminenberg como su residencia de campo. La familia pasaba sus vacaciones cerca de Viareggio, Italia, donde la infanta Blanca poseía la Tenuata Real, una propiedad rural. Su hogar era multicultural; los antepasados paternos de Asunta habían reinado en Austria, Toscana, y en el Reino de las Dos Sicilias. Su familia materna había reinado en España, Parma, Módena, Portugal y Francia. Siendo la menor de cinco hermanas, Asunta compartió juegos y educación con su hermana tres años mayor, la archiduquesa María Antonia.

Exilio 
Asunta tenía dieciséis años cuando el Imperio austrohúngaro se disolvió tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la cual marcó una fuerte caída en la prosperidad de su familia. El gobierno republicano de Austria confiscó  las propiedades de los Habsburgo y la familia perdió su fortuna. Los hermanos mayores de Asunta, los archiduques Raniero y Leopoldo, permanecieron en Austria y reconocieron la nueva república, mientras que el resto de la familia se trasladó a España en enero de 1919. Se asentaron en Barcelona, viviendo modestamente ya que no gozaban de una buena economía. Las tres hermanas mayores de Asunta, las archiduquesas Dolores, Inmaculada y Margarita, eran maleables; pero las archiduquesas Asunta y María Antonia eran más rebeldes y a menudo discutían con su madre, la infanta Blanca.

Mientras vivía en Barcelona, Asunta, siguiendo los pasos de su hermana, María Antonia, se volcó cada vez en la religión. A pesar de que sus padres eran católicos practicantes, se preocuparon por el fervor religioso de su hija menor. María Antonia abandonó su deseo de convertirse en monja y se casó con un aristócrata mallorquín empobrecido, pero Asunta permaneció firme en su determinación de tomar los hábitos. Después de escaparse en un barco hacia Sudamérica, Asunta, todavía menor de edad, fue regresada a sus padres. Con su permiso, finalmente la archiduquesa entró en el convento de Santa Teresa de Tortosa, cerca de Barcelona. Tras el estallido de la guerra civil española, el convento fue atacado y las monjas se vieron obligadas a huir por sus vidas. Aquellas como Asunta, que aún no habían tomado los votos finales, eran libres de seguir una vida secular. Asunta obtuvo permiso para dejar su orden y se reencontró con su madre y sus hermanos solteros, que en ese entonces vivían en Viareggio. A finales de la década de 1930, a través de uno de sus hermanos, Asunta conoció a Joseph Hopfinger (1905-1992), un doctor polaco-judío. Contra los deseos de su madre, la pareja se casó en septiembre de 1939 en Ouchy, Suiza. Poco después, su marido entró a servir en el ejército hasta la caída de Francia, cuando fue desmovilizado. Se reencontraron en Londres y se mudaron a Barcelona, donde nacería su hija mayor, Teresa, en diciembre de 1940.

Últimos años 
La persecución alemana de los judíos obligó a Asunta, su marido, y su hija a abandonar Europa. Los padres de su marido fueron asesinados por los rusos, ya que su propiedad se encontraba dentro de la región rica en minerales que es actualmente Leópolis, en Ucrania. Como su marido era judío, decidieron emigrar a los Estados Unidos con la ayuda de los hermanos de Asunta, Leopoldo y Francisco José, que vivían allí y pagaron su viaje a Nueva York. El marido de Asunta trabajó como doctor, y una segunda hija nació en la ciudad de Nueva York en 1942.

Asunta tuvo dos hijas de su matrimonio con Joseph Hopfinger:

 María Teresa (nacida el 5 de diciembre de 1940), casada en primeras nupcias en 1961 con Edward Joseph Hetsko, Jr; y en segundas nupcias en  1969 con Anatole Ferlet. Tuvo dos hijos.
 Julieta Isabel María Asunta (nacida el 30 de octubre de 1942), casada cinco veces; tuvo tres hijos.

Sin embargo, el matrimonio no fue feliz. Habiéndose casado con una princesa europea, el marido de Asunta esperaba heredar una fortuna de su esposa. Como esto nunca sucedió, él se desilusionó con el matrimonio. Se separaron después de la guerra y su divorcio se volvió oficial el 25 de julio de 1950.

Asunta se mudó con sus hijas a San Antonio, Texas, donde  viviría por el resto de su vida. Permaneció muy vinculada a la Iglesia católica y tuvo varios trabajos para mantenerse a sí misma y sus hijas; incluso por un tiempo trabajó como como empleada de reclamos. Más tarde, realizó un viaje a Europa para visitar sus hermanos supervivientes. Asunta falleció el 24 de enero de 1993, a la edad de 90 años, en San Antonio.

Referencias

Ancestros

Bibliografía 

 Harding, Bertita. Lost Waltz: A Story of Exile. Bobbs-Merrill, 1944. ASIN: B0007DXCLY
 McIntosh, David. The Archduchess From Texas. The European Royal History Journal.  V 7.2,  abril de 2004.
 McIntosh, David. he Unknown Habsburgs. Rosvall Royal Books, 2000.

Enlaces externos 

Casa de Habsburgo-Lorena
Fallecidos en 1993
Nacidos en 1902
Archiduquesas de Austria
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Mujeres